Una ley de identidad de género corresponde a un norma legislativa referente al tratamiento de la identidad de género de los individuos de un territorio. En particular, puede referirse a las siguientes normativas:
 Ley de identidad de género (Argentina), promulgada en 2012.
 Ley de identidad de género (Bolivia), promulgada en 2016
 Ley de Identidad de Género (Uruguay), promulgada en 2018.
 Ley de identidad de género (Chile), promulgada en 2019.